Ко́рда — прізвище.

 Александр Корда (1893—1956) — британський кінорежисер і кінопродюсер угорського походження.
 Альберто Корда (1928—2001) — кубинський фотограф, який прославився своєю фотографією Ернесто Че Гевари «Героїчний партизан».
 Вінсент Корда (1896—1979) — британський художник кіно, лауреат премії «Оскар».
 Золтан Корда (1895—1981) — британський кінорежисер.
 Корда Михайло Михайлович (нар. 1965) — український вчений-біохімік, ректор Тернопільського державного медичного університету.